Esko Luostarinen (né le  à Viipuri en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1952, il commence sa carrière avec le Tammerfors Bollklubb dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1952-1953 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1954-1955 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||10 ||4 ||0 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1955-1956 || Tappara Tampere || SM-sarja ||10 ||3 ||1 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1956-1957 || Tappara Tampere || SM-sarja ||10 ||6 ||2 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1957-1958 || Tappara Tampere || SM-sarja ||11 ||8 ||6 ||14 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-1959 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||17 ||11 ||28 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1959-1960 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||17 ||6 ||23 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1960-1961 || Tappara Tampere || SM-sarja ||17 ||15 ||10 ||25 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1961-1962 || Tappara Tampere || SM-sarja ||17 ||10 ||9 ||19 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-1963 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||13 ||13 ||26 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || Tappara Tampere || SM-sarja ||17 ||3 ||3 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1964-1965 || Lahden Reipas || SM-sarja ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1965-1966 || Lahden Reipas || SM-sarja ||18 ||2 ||5 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1935
Naissance à Viipuri
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Joueur du Tappara
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964